Miejscowości w USA:
 St. Lucie – wieś w stanie Floryda, w hrabstwie St. Lucie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Lucie (ang. St. Lucie County) – w stanie Floryda

Zobacz też: Port St. Lucie